De Coppa Italia 2005–2006 was de 58ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 72 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 6 augustus 2005 en eindigde op donderdag 11 mei 2006 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Domenico Messina. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar Internazionale, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AS Roma. Internazionale was ook titelverdediger.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2005/06
 Serie B 2005/06

Bekervoetbal 2005/06
2006